Le tournoi de tennis de Bogota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie International, se dispute du 13 au .

Lara Arruabarrena remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexandra Panova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eva Birnerová et Alexandra Panova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bogota
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Bogota
Sport en Colombie en 2012
Tennis en février 2012